Рудольфи () — немецкая фамилия. 

Известные носители:
 Рудольфи, Карл Асмунд (1771—1832) — немецкий естествоиспытатель, зоолог и ботаник, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Рудольфи, Фридрих Карл Людвиг (1801—1849) — немецкий ботаник и миколог.